powiat halicki (I Rzeczpospolita)
 powiat halicki (Galicja)
 powiat halicki (ZURL)

Zobacz też 
 Ziemia halicka